In 1988 werd het 30ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 28 februari tot 14 augustus. Tiradentes werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi
Bij gelijkspel werden verlengingen gespeeld, indien er dan nog gelijkspel was won de club met het beste resultaat over de twee toernooien.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil